Натуральне число 2041
 2041 рік до нашої ери
 2041 рік нашої ери